Cette page contient les pages d'homonymie de Remigny et Rémigny.

Toponymie

Canada 
 Rémigny, municipalité de la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Canton de Rémigny, canton de la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Lac Rémigny, un plan d'eau de la municipalité de Rémigny, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue, dans la région administrative de Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;

France 
 Remigny, commune française de l'Aisne ;
 Remigny, commune française de Saône-et-Loire.

Patronyme 

famille
 famille de Rémigny, une famille de la noblesse française, originaire de la Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France